El nombre Eloy Fernández puede hacer referencia a:

 Eloy Fernández Navamuel, militar español;
 Eloy Fernández Clemente, economista e historiador español;
 Eloy Fernández Porta, escritor español.